
Termin -{NAD}- ima više značenja.

 Nikotinamid adenin dinukleotid, kofaktor
 Noradrenalin, hormon i neurotransmiter